Урфин Джюс может означать:

 Урфин Джюс и его деревянные солдаты (1963) — сказка А. М. Волкова.
 Урфин Джюс — персонаж данного произведения и последующей серии книг о Волшебной стране.
 Урфин Джюс и его деревянные солдаты — мультфильм 2017 года.
 Урфин Джюс возвращается — мультфильм 2019 года.
 «Урфин Джюс» — советская рок-группа, названная в честь данного персонажа.